

Sigle 
 Banca Nazionale del Lavoro – banca italiana
British National League – lega professionistica di hockey su ghiaccio britannica, attiva fra il 1954 ed il 1960
British National League – lega professionistica di hockey su ghiaccio britannica, attiva fra il 1996 ed il 2005
 Brookhaven National Laboratory – istituto di ricerca fisica nucleare statunitense, che ha contribuito alla scoperta del quark charm

Codici 
 bnl – codice ISO 639-3 della lingua boon